El término RIA puede referirse a: 

Rich Internet Application
Radioinmunoensayo, método para determinar concentraciones en bioquímica.
Royal Irish Academy
RIA Novosti, agencia de noticias rusa.